Аїт () — арабське прізвище.

Відомі носії 
 Джамель Аїт Бен Ідір — французький і марокканський футболіст
 Карім Аїт-Фана — французький і марокканський футболіст
 Юссеф Аїт Беннассер — марокканський футболіст

Форми рельєфу 
 Аїт — невеликий річковий острів.